

Anni
14 – anno del I secolo d.C.
14 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
14 – numero naturale

Musica
14 – singolo di Paula Cole del 2007
14 – album di Charli XCX del 2008
14 – album di David Garrett del 2013